Фантазия — то же, что воображение
 Фантазия — продукт воображения
 Фантазия — то же, что каприз — малообоснованное желание, причуда, прихоть.
 Фантазия —  музыкальное произведение, в котором важное значение имеет импровизационное начало, свободное развёртывание музыкальной мысли.
 «Фантазия» — бывшее кафе в городе Батуми.
 (1224) Фантазия — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.

Произведения 
 Фантазия (1940) — знаменитый полнометражный музыкальный мультфильм Уолта Диснея под музыку оркестра Леопольда Стоковского.
 Fantasia (игра) — видеоигра, основанная на одноимённом мультфильме.
 Фантазия 2000 — ремейк предыдущего мультфильма (1999).
 Фантазия (произведение)
 Океан фантазии — альбом Бони М (1978).
 Последняя фантазия — серия японских компьютерных игр.

См. также 
 Фантазии Фарятьева
 Фантасия
 Фэнтези
 Fantasy

Примечания